Тип може да се отнася за:

 Тип (биология) – таксономичен ранг
 Тип (таксономия) – екземпляр или подтаксон, чрез който се дефинира даден таксон
 Тип данни – концепция в езиците за програмиране
 вид, сорт